DOF est un sigle composé des 3 lettres D , O et F , qui peut faire référence à :
 Direction des opérations financières ;
 DOF ASA.